Marko Češnjak, slovenski hokejist, * 18. februar 1985, Jesenice.

Češnjak je kariero začel v klubu HK Kranjska Gora v sezoni 2000/11, igral za HK Jesenice, HK Slavijo, HK Novi Sad, HDK Maribor in nazadnje HDD Bled v sezoni 2010/11.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvo D1 2005.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 19
| 2
| 4
| 6
|
| 70
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 18
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 7
| 4
| 11
|
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 16
| 4
| 7
| 11
|
| 20
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 16
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 18
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 32
| 4
| 11
| 15
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
| 40
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -4
| 35
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 13
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 12
| 3
| 4
| 7
| +2
| 30
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 16
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 19
| 4
| 4
| 8
|
| 30
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 10
|-
| HK Novi Sad
| Srbska liga
| 07/08
|
| 23
| 3
| 7
| 10
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 32
| 11
| 19
| 30
|
| 22
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|-
| rowspan=2|HDD Bled
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |273
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |78
| bgcolor="#7FFF00" |124
| bgcolor="#7FFF00" |+3
| bgcolor="#7FFF00" |558
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |42
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |-4
| bgcolor="#7FFF00" |119
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Novi Sad
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HDD Bled
Jeseniški športniki